SAHA, ili Saha ima više značenja:

 Vorinostat, lek
 Republika Saha (Jakutija), ruska republika
 Saha (narod) (Jakuti)
 saha (jezik) (jakutski jezik)
 Saha erlajns, iranska avio-kompanija